ÜA steht für:
 Überprüfungsausschuss
 Überwachungsanzeige
 ÜA-Zeichen („Übereinstimmung Austria“) zur Kennzeichnung von Baustoffen in Österreich

üA steht für:
 überbetriebliche Ausbildung

Abkürzung